Der Schneesturm steht für:

 Der Schneesturm (Puschkin), Novelle von Alexander Puschkin (1831)
 Im Schneesturm, Erzählung von Lew Tolstoi (1856)
 Der Schneesturm (Bulgakow), Kurzgeschichte von Michail Bulgakow (1926)
 Der Schneesturm (1976), deutscher Fernsehfilm von Hajo Gies 
 Der Schneesturm (1985), Fernsehaufzeichnung eines Theaterstückes in drei Akten von Anton Maly, innerhalb der Reihe Der Komödienstadel
 Der Schneesturm (Sorokin), Roman von Wladimir Sorokin (2010)